Italië
 Arisa (zangeres), pseudoniem van Rosalba Pippa
Japan
 Arisa Go, schaatsster
 Arisa Komiya, actrice
 Arisa Matsubara, voetbalster 
 Arisa Tsujimoto, schaatsster
 Arisa (manga), Japanse manga
 Arisa (rivier), rivier in Venezuela